Die Saison 1974/75 war die zweite reguläre Saison der Southern Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die fünf Teams jeweils 72 Spiele. In den Play-offs setzten sich die Charlotte Checkers durch und gewannen den ersten SHL-Meistertitel in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen: 
 Die Macon Whoopees stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Hampton Gulls wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Saison 1974/75 auf hockeydb.com (engl.) 

1974/75
Eishockeysaison 1974/75